Het ATP-toernooi van Boekarest 2003 (met de officiële naam BCR Open Romania) werd gespeeld van 8 tot en met 14 september 2003. Plaats van handeling waren de gravelbanen van de BNR Arena in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Boekarest
ATP-toernooi van Boekarest